Sterne hansel, une espèce d'oiseau des marais d'eau douce et des lagunes côtières.
 Hansel, du conte populaire Hansel et Gretel.
 Hansel Oy, entreprise publique en Finlande

Patronyme 

 Marion Hänsel (1949-2020), actrice et réalisatrice belge.
Patronyme belge